Az 1985-ös magyar gyeplabdabajnokság az ötvenötödik gyeplabdabajnokság volt. A bajnokságot átszervezték. Az I. és II. osztály csapatait (összesen tizenkettőt) az előző évi helyezések alapján két csoportra osztották. Az alapszakaszban a csapatok két kört játszottak, majd az I. csoport 1-4. helyezettjei az egymás elleni eredményeiket megtartva újabb két kört játszottak a bajnoki címért, az I. csoport 5-6. és a II. csoport 1-2. helyezettjei, valamint a II. csoport 3-6. helyezettjei pedig két kört játszottak a végső helyezésekért.

A Volánbusz SC új neve Volán SC lett.

Alapszakasz 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Ütött gól G-: Kapott gól P: Pont

Rájátszás 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Ütött gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1985
Népsport 1985.06.24. (alapszakasz), 10.16., 10.21. (rájátszás)

Magyar gyeplabdabajnokság
Magyargyeplabdabajnoksag